Carlos Nascimento (athlétisme), athlète portugais né en 1994 ;
 Carlos Nascimento (journaliste).